Салтыковский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Салтыковский сельсовет — Кировская область, Слободской район.
 Салтыковский сельсовет — в Бронницком (до 1959), Люберецком (1959—1960, 1963) и Раменском (1960—1963) районах Московской области.
 Салтыковский сельсовет — Пензенская область, Земетчинский район.
 Салтыковский сельсовет — Рязанская область, Ряжский район.
 Салтыковский сельсовет — Рязанская область, Сасовский район.
 Салтыковский сельсовет — Саратовская область, Ртищевский район.